Maria Teresa de Borbó-Condé (París, 1666 - 1732), aristòcrata francesa de les cases de Borbó i Nassau
 Maria Teresa de Borbó i Parma (París, 1933 - 2020), aristòcrata franco-espanyola
 Maria Teresa Rafaela de Borbó (Madrid, 1726 - Versalles, 1746), infanta d'Espanya i Delfina de França
 Maria Teresa de Borbó-Dues Sicílies, diversos personatges